Масонология — это дисциплина, которая изучает масонство методами научного исследования.

Определение 
Масонология может быть определена как наука о масонстве. На самом деле, она направлена не только на изучение масонства в его историческом аспекте, но также изучает его влияние в литературе, философии и социологии. Она также изучает, но в меньшей степени, его политические, правовые, психологические, экономические стороны, геральдику, нумизматику, музыковедение, антропологию и социальную и культурную истории искусства. Тем не менее, аспекты семиотические, психоаналитические или этнопсихологические всё еще остаются не до конца изученными.

Трудности 
С ростом масонологии, в частности во Франции, между противниками и сторонниками масонов давно идут споры о роли масонов во власти. Эти два противоборствующих лагеря не раз выступали с заявлениями о достижении успехов в продвижении в изучении этого вопроса, но подобные выводы неверны. Например, подобное подтверждение находится в конце девятнадцатого века в легенде, так широко признанной о том, что масонство было организовано за кулисами Французской революции.

Масонология также имеет дело в основном с воззрениями персоналий, которые раскрывают воображение и разнообразие индивидуальных концепций масонов, которые редко проявляются в качестве эпистемологической дисциплины. Исследование также иногда осложняется внутренними дискуссиями в масонских послушаниях, на такую тему, как масонская регулярность, вопрос о которой не может быть решён таким же образом, как он обычно решается с точки зрения научных методов человечества.

Историография 
Первые масонские документы не различали исторические факты и легенды. История масонологии начинается только в первой половине девятнадцатого века в Германии в историко-критической школе Тюбингена. Этот новый метод изучения масонства превзошёл методы изучения, которые применялись в Англии в конце восемнадцатого века, в исследовательской ложе «Quatuor Coronati».

Во Франции, исследователь, который не принадлежал к масонам, Рене Ле Форестье, проводил первые важные исследования, но он до 1950-х годов действовал как историк и не смог уйти от фактологии и связывал с масонством многие изменения в тех странах, где оно практикуется. В настоящее время самой изученной и наиболее известной является история масонства XVIII века, в частности через импульс приданный французским обществом по изучению истории восемнадцатого века.

Изучение по странам

В Бельгии 
В Бельгии с 1983 года является председателем университета масонологии — Шеар Теодор Верхаген, штаб-квартира которого располагается в «Свободном университете Брюсселя». В университете на своих конференциях регулярно встречаются специалисты занимающиеся масонлогией, а результаты этих встреч, как итог этих встреч, обзор исследований, регулярно публикуется в масонском издании «Dervy».

Некоторые публикации:

2002 (22 и 23 марта): «Тайна и прозрачность масонства».

2003 (7 и 8 ноября): «Масонская философия и идеология».

2005 (14 ноября): «Масонство в смятении (1939—1945)».

2007 (10 декабря) «Шотландский ключ. Расследование происхождения масонства».

2008 (23 апреля): «Масонская духовность» (Ж. Верден и В. Этьен).

2009 (29 апреля): «Масонство и связи». Конференция и дебаты между масонами, и между Бертраном Фондю (великий мастер Великого востока Бельгии) и Кристианом Лапорте (журналист «Libre Belgique»).

Созданный Эрве Аскиным, институт масонологии, всегда находился под эгидой Великого востока Бельгии, а руководящая роль в Бельгии всегда исторически оставалась за масонами ВВБ. Режиссёром Люком Нефонтэне, знатоком и автором книг о масонстве, были опубликованы работы по историографии, феноменологии и герменевтики масонских символов.

Во Франции 
Французский журнал «Возрождение Традиций» является печатным органом масонских исследований во Франции. Основанный Рене Жюли (Рене Дезагюлье) и в настоящее время руководимый Роже Дашезом и Пьером Молье. Журнал также приводился в качестве авторитетного источника по версии журнала «Freemasonry Today» в октябре 2007 года.

Некоторые местные инициативы привели к созданию ассоциации масонологии — «Друзья возрождения провинциальных традиций».

Институт масонства Франции (ИМФ), также под председательством Роже Дашеза, направлен на повышение информированности о культурном наследии масонства и изучении масонологии. Он находится в ведении научного комитета в составе учёных и историков.

Ложа, изучающая и исследующая наследие Уильяма Престона, находится под эгидой «Французской национальной ложи», которая проводит масонские текущие исследования, в том числе и исторические.

«Институт масонских исследований» (IDERM), работает в рамках Великого востока Франции, который публикует «Хроники масонской истории», а также в течение многих лет собирает знания о масонстве. Французские специалисты, в том числе и из английского послушания, не имеют официальных отношений с ВВФ, однако, внимательно следят за работой IDERM.

Исследовательская ложа Иоанн Скот Эриугена ведёт работу в рамках Великой ложи Франции и публикует свои исследования в вестнике своей исследовательской ложи.

В Англии 
Работа исследовательской ложи «Quatuor Coronati» Объединенной великой ложи Англии и её тесты весьма признаны и пользуются международной репутацией.

«Конрстоунское общество» было создано в 1999 году в целях содействия пониманию смысла и целей масонства.

В Швейцарии 
28 сентября 1985 года, была основана в Берне, по инициативе Джона Бенедикта, «Исследовательская группа Альпина», которая в основном проводит свои исследования в области символики, ритуалов, философии, истории, литературы и искусства в масонстве. Она была официально признана «Великой швейцарской ложи Альпина» в 2002 году.

Различия 
Масонолгия имеет много отсылок к разным авторам, таким как философ Фихте (1762—1814), который был членом братства и который много писал о масонстве, к Лео Апостель и Патрику Негрие.

В масонологии также известны работы из юмористической серии — «Преступность и ложи», которая издаётся с 2007 года в издательстве «J.C. Lattès» Аленом Бауэром и Роже Дашезом, вместе с другой работой — «Таинствами Шанель Роу» о невероятном исследовании в Лондоне загадки происхождения масонства в 1717 году.

См. также 
 Quatuor Coronati
 Институт масонства Франции
 Лигу, Даниэль
 Дашез, Роже
 Молье, Пьер
 Верден, Жан
 Бауэр, Ален
 Негрие, Патрик
 Бернхайм, Ален

Библиография 
 Yves Hivert Messeca Encyclopédie de la franc-maçonnerie " Historiographie " et " Maçonnologie " 2008 ISBN 978-2-253-13032-1

Примечания

Ссылки 
 Loge d'Études et de Recherches William Preston 
 Institut Maçonnique de France
 IDERM Institut d'Études et de Recherches Maçonniques

Масонские термины